

Топонимы 
 Золотой Берег — историческое название побережья современной Ганы.
 Бранденбургский Золотой Берег — бранденбургская (позднее — прусская) колония, часть современной Ганы.
 Британский Золотой Берег — британская колония, современная Гана.
 Датский Золотой Берег — датская колония, часть современной Ганы.
 Нидерландский Золотой Берег — нидерландская колония, часть современной Ганы.
 Португальский Золотой Берег — португальская колония, часть современной Ганы.
 Прусский Золотой Берег — прусская (первоначально — бранденбургская) колония, часть современной Ганы.
 Шведский Золотой Берег — шведская колония, часть современной Ганы.
 Кот-д’Ор — или Золотой Берег, департамент Франции.
 Золотые Пески, Золотой Берег — климатический курортный район Черноморском побережье Болгарии.
 Коста-Дорада, Золотой Берег — часть Испанского побережья Балеарского моря.

Искусство 
 «Золотой берег» — роман американского писателя Элмора Леонарда, впервые изданный в 1980 году.
 «Золотой берег» — датско-шведский фильм 2016 года, действия которого разворачиваются на территории  Датского Золотого Берега во времена короля Фредерика VI.